Отшельник — название картин многих художников из разных музеев мира.

 Отшельник (картина Доу, Вашингтон) — картина голландского художника Герарда Доу из собрания Национальной галереи искусств в Вашингтоне.
 Отшельник (картина Доу, Уоллес) — картина голландского художника Герарда Доу из Собрания Уоллеса.
 Отшельник (картина Сулоаги) — картина испанского художника Игнасио Сулоаги из собрания Государственного Эрмитажа.
 Отшельник (картина Тенирса) — картина фламандского художника Давида Тенирса Младшего из собрания Национального музея в Варшаве.

 Молящийся отшельник — картина голландского художника Абрахама ван Дейка из собрания Государственного Эрмитажа.
 Пейзаж с отшельником — картина французского художника Франсуа Буше из собрания ГМИИ имени Пушкина.
 Святые отшельники (триптих Босха) — триптих Иеронима Босха из собрания Дворца дожей в Венеции.
 У отшельника (Пейзаж с отшельником) — картина французского художника Робера Гюбера из собрания Государственного Эрмитажа.
 Читающий отшельник — картина Рембрандта из собрания Лувра